Les Voleurs de la nuit (Thieves After Dark), film franco-américain de Samuel Fuller sorti en 1984 ;
 Les Voleurs de la nuit (Night Raiders), film néo-zélando-canadien de Danis Goulet sorti en 2021.